Склад збірної Португалії на чемпіонаті Європи 2000 року 

Докладніше...Португалія
Португалія 2000